De Marathon van Houston 2015 (ook wel Chevron Houston) vond plaats op zondag 18 januari 2015. Het was de 43e editie van deze marathon, die een geheel Ethiopische aangelegenheid werd, zowel bij de mannen als de vrouwen.

Bij de mannen zegevierde de Ethiopiër Birhanu Gedefa in 2:08.03. Hij bleef zijn landgenoot Gebo Burka slechts negen seconden voor. De eveneens uit Ethiopië afkomstige Yebergual Melesse won de wedstrijd bij de vrouwen. Ook zij had een voorsprong van negen seconden op de nummer twee, haar landgenote Guteni Shone, die 2:23.32 als eindtijd liet noteren. Zowel de overwinnaar bij de mannen als de vrouwen ontvingen $40.000 aan prijzengeld.

In totaal finishten er 7132 lopers op de marathon, waarvan 4347 mannen en 2785 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2015
Houston